Zacapa – miasto w Gwatemali
 Zacapa – departament Gwatemali